Rzepki ist ein polnischer Ortsname:
 Rzepki (Grunwald), Ort im Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938 Rzepken, 1938 bis 1945 Geierskreuz, Kreis Osterode, Ostpreußen
 Rzepki (Czarnocin), Ort im Powiat Piotrowski, Woiwodschaft Łódź
 Rzepki (Iłów), Ort im Powiat Sochaczewski, Woiwodschaft Masowien

Siehe auch:
Nowe Rzepki, Rzepka